Ibara heißt
 Ibara (Okayama), Stadt in Japan

Ibara ist der Familienname folgender Personen:
 Franchel Ibara (* 1989), Fußballspieler der Republik Kongo
 Prince Ibara (* 1996), Fußballspieler der Republik Kongo

Siehe auch:
 Ibarra